Live kan syfta på:

 Levande musik – musik som framförs av mänskliga musiker
 Live (musikgrupp) – en amerikansk rockgrupp från York, Pennsylvania
 Windows Live – ett märkesnamn på en uppsättning tjänster och mjukvaror av Microsoft

Musikalbum 
 AC/DC Live – av AC/DC
 Live (Asta Kask) – av Asta Kask
 Live (Blind Guardian-album) – av Blind Guardian
 Live (album av Candlemass) – av Candlemass
 Live (Ewa Farna album) – av Ewa Farna
 Live (EP) – av The Sounds
 Live (Status Quo) – av Status Quo

Se även 
 Direktsändning – sändning i realtid, utan mellanliggande inspelning
 Lajv – en teaterliknande hobbyverksamhet, se Levande rollspel
 Live! – för album med denna titel